Hein Godenwind bezeichnet:

 Hein Godenwind de Admirol von Moskitonien, Roman von Gorch Fock
 Hein Godenwind (Schiff, 1902), schwimmende Jugendherberge in den 1930er-Jahren in Hamburg
 Hein Godenwind (Schiff, 1960), Seebäderschiff der HADAG